Cet article listes les quartiers de Tartu en Estonie .
Tartu est officiellement divisé en 17 quartiers qui n'ont pas de fonction administrative.

Liste des quartiers

Références

Liens externes 
 Site officiel de Tartu 

Liste en rapport avec l'Estonie